(signifiant « de Volkheimer ») était un dinosaure Eusauropoda qui a vécu au Jurassique précoce, il y a environ 178 millions d'années. Des fossiles de Volkheimeria ont été trouvés dans la  du  en Patagonie, en Argentine. Le type et seule espèce connue, , a été décrite par José Bonaparte en 1979. Volkheimeria est connu à partir de quelques post-crânes incomplets, ainsi qu'un pelvis et un sacrum presque complets, des vertèbres caudales, un fémur et un tibia. De nombreuses caractéristiques de ce matériel peu abondant permettent de distinguer Volkheimeria, en particulier dans les régions pelviennes et vertébrales, comme les épines neurales plates très basses.

Découverte et dénomination 
Volkheimeria a été décrite pour la première fois en 1979 par Jose Bonaparte. Dans cet article, Bonaparte a également nommé son espèce type, V. chubutensis. Bonaparte a également montré qu'il s'agissait d'un parent de Lapparentosaurus en raison de similitudes dans les lames neurales. Identifié à l'origine comme un Cetiosauridae possible avec Patagosaurus, puis identifié comme un Brachiosaurus pendant un temps, Volkheimeria est maintenant considéré comme un Eusauropoda avec Patagosaurus et Lapparentosaurus, Volkheimeria et Lapparentosaurus étant des Eusauropoda relativement basaux par rapport à Patagosaurus, plus dérivé. Le seul spécimen connu de Volkheimeria provient de couches initialement suggérées comme des dépôts d'âge Callovien à Oxfordien de la formation Cañadón Asfalto. Ces couches ont été récemment re-datées, en découvrant grâce à la datation avancée des zircons que les ossements de tous les vertébrés du membre de Las Charcitas ont été déposés entre 179-178 millions d'années, c'est-à-dire au Toarcien moyen-supérieur.

Classification 
Volkheimeria a été identifié à l'origine comme un Sauropoda basal, à distinguer de Patagosaurus. Certaines analyses phylogénétiques du taxon l'ont retrouvé comme Eusauropoda, dans la famille des Vulcanodontidae, ou Sauropoda basal, bien que sa position soit variable en raison de sa nature incomplète. L'analyse phylogénétique de Pol et de ses collègues, en 2022, ont classé Volkheimeria comme un non-Eusauropoda sur la base des caractéristiques primitives des vertèbres, bien que des placements alternatifs aient été identifiés comme plus proches de Amygdalodon ou de Archaeodontosaurus, comme indiqué ci-dessous.

Volkheimeria est classé parmi les Gravisauria.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Sauropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1979
Paléontologie en Argentine